Джорджиацет () — род вымерших китообразных, известный по находкам на территории США остатков из эоценовой эпохи. Скелет экспонируется в музее .

Описание 
Джорджиацет не имел хвостового плавника и плавал, используя волнообразные движения тела и задних ног в вертикальной плоскости, подобно тюленям. Таз джорджиацета не был прикреплён к позвоночнику, поэтому он не мог использовать задние конечности для передвижения по суше. Вооружённый челюстями с острыми зубами он, скорее всего, охотился на рыб и головоногих моллюсков. В длину джорджиацет был около 3,5—4 метров.

См. также 
 Эволюция китообразных
 Древние киты

Литература 
 Hulbert, R.C.; Petkewich, R.M.; Bishop, G.A.; Bukry, D. & Aleshire, D.P. (1998): «A new Middle Eocene protocetid whale (Mammalia: Cetacea: Archaeoceti) and associated biota from Georgia». Journal of Paleontology, 72: 907—927
 Uhen, Mark D. (2008): «New Protocetid Whales from Alabama and Mississippi, and a New Cetacean Clade, Pelagiceti». Journal of Vertebrate Paleontology, 28(3): 589—593

Ссылки 
 Первые киты с ногами определили стиль плавания всех китов
 Palæos: The Vertebrates. Unit 520: Cetartiodactyla. 150: Georgiacetus
 Whales Had Legs, Wiggled Hips, Study Says

Протоцетиды
Млекопитающие эоцена
Фоссилии, описанные в 1998 году
Фоссилии из эоценовых отложений США